gmina Kurów – dawna gmina wiejska, powiat oławski, województwo wrocławskie
 gmina Kurów – dawna gmina wiejska, powiat wieluński, województwo łódzkie

Zobacz też 
 Kurów (gmina)